Francesca Antoniotti (1981) – cantante e presentatrice francese
 Lelio Antoniotti (1928-2014) – calciatore italiano
 Kévin Antoniotti (1989) – ginnasta francese